L'Autoroute du Soleil peut faire référence à plusieurs Autoroutes :
 l’autoroute belge A26, qui relie Liège à  Neufchâteau ;
 les autoroutes françaises A6 et A7, qui relient Paris à Marseille ;
 l’autoroute italienne A1, qui relie Milan à Naples ;
 l’autoroute roumaine A2, qui relie Bucarest à Constanța.